Vernonia, település az Amerikai Egyesült Államokban, Oregon államban, Columbia megyében
Vernonia, az őszirózsafélék egyik nemzetsége